Э́мили Маргарет Уо́тсон (; род. 14 января 1967, Лондон) — английская актриса театра и кино. Офицер ордена Британской империи (OBE).

Биография 
Родилась 14 января 1967 года в Лондоне. 

Её отец был архитектором, мать — профессором английского языка. Эмили окончила отделение английской литературы Бристольского университета и попыталась поступить в Лондонскую студию драматического искусства, однако первая попытка оказалась неудачной. Три года она работала официанткой и клерком, после чего её всё-таки приняли в студию. В 1992 году её приняли в труппу Королевского Шекспировского театра, где она играла небольшие роли, среди которых наиболее заметной была роль Виоленты в пьесе Шекспира «Всё хорошо, что хорошо кончается». Первый успех к ней пришёл уже после ухода из труппы, в 1994 году, когда она сыграла школьницу Мэри в пьесе Лилиан Хеллман «Детский час».

В 1996 году Эмили дебютировала в кино, где она сыграла роль Бесс в культовой картине Ларса фон Триера «Рассекая волны». За эту роль она получила приз «Феликс» как лучшая актриса 1996 года, награды New York Film Critics Circle Award и London Film Critics Circle Award, а также была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус». Затем она снялась в фильмах «Боксёр» (1996), «Хилари и Джеки» (1998), «Колыбель будет качаться» (1999), «Прах Анджелы» (1999). За роль виолончелистки Жаклин Дю Пре в драме режиссёра Ананда Такера «Хилари и Джеки» она в очередной раз была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус».

В 2002 году сыграла роль Ребы Макклейн в триллере «Красный дракон» (приквеле знаменитого фильма «Молчание ягнят»). За эту роль была номинирована на премию «Сатурн». В том же году Эмили снялась в научно-фантастическом боевике Курта Уиммера «Эквилибриум» с Кристианом Бейлом.

В 2005 году актриса приняла участие в озвучивании анимационного фильма Тима Бёртона «Труп невесты», номинированного на «Оскар». В том же году на экраны вышел триллер «У каждого своя ложь» с Томом Уилкинсоном и Рупертом Эвереттом, а за роль в картине «Жизнь и смерть Питера Селлерса» Уотсон получила номинацию на премию «Золотой глобус».

В 2006 году Эмили Уотсон снялась в фильме «Мисс Поттер» Криса Нунана с Рене Зеллвегер и Юэном Макгрегором. Среди других работ Эмили Уотсон можно выделить семейную драма «Вау-Вау» с Гэбриэлом Бирном и Мирандой Ричардсон, «Предложение» с Гаем Пирсом, Лиамом Нисоном и Джоном Хёртом, и «Мой домашний динозавр».

В 2008 году Уотсон появилась на большом экране в режиссёрском дебюте прославленного сценариста Чарли Кауфмана «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Это лента о театральном режиссёре Кейдане Котарде (Филипп Сеймур Хоффман), жизнь которого подчинена творчеству, умственным изысканиям, женщинам и алкоголю.

В 2011 году сыграла Джанет Лич в двухсерийном мини-сериале «Попечитель» о серийном убийце Фреде Уэсте. За эту роль Эмили Уотсон получила британскую телевизионную премию BAFTA TV. В 2014 году Эмили была номинирована на премию «Сатурн» за роль Розы Хаберман в фильме «Воровка книг». В 2019 году снялась в британско-американском мини-сериале «Чернобыль» в роли Ульяны Хомюк, чей образ является собирательным воплощением сразу нескольких советских учёных, принимавших участие в ликвидации последствий аварии.

Эмили Уотсон является ветераном лондонской театральной сцены. Среди её работ — «Три сестры», «Дядя Ваня», «Двенадцатая ночь» (две последние поставлены режиссёром Сэмом Мендесом), «Весёлые бедняки», «Детский час», «Всё хорошо, что хорошо кончается», «Укрощение строптивой» и другие.

Личная жизнь 
В 1995 году Уотсон вышла замуж за актёра Джека Уотерса, с которым играла в Королевском Шекспировском театре. Осенью 2005 года у них родилась дочь Джульет, а в 2008 году сын Дилан.

Фильмография

Награды и номинации

Награды 
 2012 — премия BAFTA TV — лучшая женская роль, за мини-сериал «Попечитель»
 2015 — почётная награда  за вклад в кинематограф на кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Номинации 
 1997 — Премия «Оскар» — лучшая женская роль, за фильм «Рассекая волны»
 1997 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль в драме, за фильм «Рассекая волны»
 1997 — Премия BAFTA — лучшая женская роль, за фильм «Рассекая волны»
 1999 — Премия «Оскар» — лучшая женская роль, за фильм «Хилари и Джеки»
 1999 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль в драме, за фильм «Хилари и Джеки»
 1999 — Премия BAFTA — лучшая женская роль, за фильм «Хилари и Джеки»
 1999 — Премия Гильдии киноактёров США — лучшая женская роль, за фильм «Хилари и Джеки»
 2000 — Премия BAFTA — лучшая женская роль, за фильм «Прах Анджелы»
 2005 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме, за телефильм «Жизнь и смерть Питера Селлерса»
 2012 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме, за мини-сериал «Попечитель»
 2012 — Премия Гильдии киноактёров США — лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале, за мини-сериал «Попечитель»

Примечания

Ссылки 
 
 

Лауреаты European Film Awards
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии BAFTA TV
Киноактрисы Великобритании
Лауреаты Премии британского независимого кино лучшей актрисе